Cerithium är ett släkte av snäckor. Cerithium ingår i familjen Cerithiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Cerithium